rozbitek – ofiara katastrofy morskiej
 Rozbitek – wieś sołecka w Polsce w województwie wielkopolskim w powiecie międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Rozbitek – starożytny egipski utwór literacki
 Rozbitek – powieść Chucka Palahniuka z 1999 roku

Zobacz też